Relapse:

 Relapse — шестой студийный альбом американского рэпера Эминема.
 Relapse — двенадцатый студийный альбом индастриал-метал-группы Ministry.
 Relapse Records — независимый звукозаписывающий метал-лейбл.

См. также 
 Рецидив (значения)